«Звезда-80» () — американский художественный фильм, поставленный режиссёром Бобом Фосси и ставший его последней работой.

Фильм вышел в прокат , а в 1984 году вошёл в основную программу 34-го Берлинского кинофестиваля (вне конкурса).

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях. Дороти Страттен — школьница, «лицо обложки» Playboy-80, успевшая стать «девушкой американской мечты». Ловкий авантюрист Пол Снайдер приметил её и помогал в самом начале пути наверх.

В ролях

Отзывы 
Американский кинокритик Роджер Эберт поставил фильму максимальную оценку, назвав его важным, «поскольку он подносит зеркало к частице мира, в котором мы живём, и помогает увидеть его более ясно». Критик отметил также сильную игру актёрского состава.

Кинокритик Сергей Кудрявцев в свой книге кинорецензий «3500» писал:

Американский критик Леонард Молтин, не приняв фильм Боба Фосси, обвинил его в своего рода «вуайеризме», то есть подглядывании за чужой интимной жизнью. Вообще-то постановщик максимально деликатен в подобной щепетильной истории, а тем более далёк от смакования пикантных подробностей из жизни моделей «Плейбоя». Шведский оператор Свен Нюквист, уже продемонстрировавший, помимо работ Ингмара Бергмана, тонкий вкус и такт, например, на съёмках публичного дома в картине «Прелестный ребёнок» Луи Маля, очень красиво и по-настоящему высокохудожественно снял привлекательную Мэриел Хемингуэй, в том числе — в обнажённом виде, воспев удивительную красоту женского тела. Другое дело, что главной героине не так уж сильно сочувствуешь, и в драме прекрасной блондинки, которая раньше времени и не по своей воле ушла из жизни, не видишь нервной обострённости, наэлектризованности и обнажённости, ранимости беззащитной души, словно выставленной напоказ, как это было мастерски и с болью выражено тем же Фосси в «Ленни».

Примечания 

Комментарии

 
Фильмы-драмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Боба Фосса
Фильмы США 1983 года